Der Hahn ist tot steht für:

 Der Hahn ist tot (Kanon), einen französischen Kanon: Le coq est mort
 Der Hahn ist tot (Kurzfilm), einen interaktiven Kurzfilm von Zoltan Spirandelli (1988)
 Der Hahn ist tot (Roman), einen Roman von Ingrid Noll (1991)
 Der Hahn ist tot (Fernsehfilm), den verfilmten Roman von Ingrid Noll, Regie: Hermine Huntgeburth (2000)